Oliver Marach och Mate Pavić var regerande mästare sedan 2019, men de förlorade i den första omgången mot Tomislav Brkić och Nikola Ćaćić.

John Peers och Michael Venus vann titeln efter att ha besegrat Simone Bolelli och Máximo González med 6–2, 7–5 i finalen.

Seedning

  Oliver Marach /  Mate Pavić (Första omgången)
  John Peers /  Michael Venus (Mästare)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (Semifinal)
  Rohan Bopanna /  Franko Škugor (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

2021 – Dubbel
Geneva Open 2021 – Dubbel